Бе́ван () — английская фамилия. Известные носители:

 Беван, Дженни (род. 1950) — британская художница по костюмам.
 Беван, Майер (род. 1997) — новозеландский футболист, нападающий.
 Беван, Келси (род. 1990) — новозеландская гребчиха.
 Беван, Роберт (1865—1925) — английский художник.

См. также 
 Бивэн

Примечания